125-я бригада ланкаширских фузилёров
 125-я моторизованная бригада
 125-я отдельная смешанная бригада

В боевых действиях во время Второй мировой войны в составе РККА участвовали два формирования бригады:

 125-я танковая бригада (1-го формирования) - сформирована в сентябре 1941 года, в течение октября - декабря 1941 года действовала в районе Ленинграда, в январе 1942 расформирована
 125-я танковая бригада (2-го формирования) - сформирована в феврале 1942 года на Дальнем Востоке до августа 1945 в боях не участвовала, приняла участие в советско -японской войне августа-сентября 1945 года.

sl:Seznam brigad po zaporednih številkah (100. - 149.)#125. brigada